Suderø ist

der dänische Name der viertgrößten Insel der Färöer, siehe Suðuroy
der Name einer dänischen Insel in der Ostsee, siehe Suderø (Dänemark)